Malina může být:

 Malina plod ostružiníku maliníku.
 Malina (řeka), řeka na Slovensku
 Malina (mytologie), bohyně slunce v grónské mytologii

Slovo malina se objevuje i v jiných článcích:

 Zlatá malina, ocenění za nejhorší filmové počiny
 Nadace Malina, nadace založená Danielem Landou
 Malina Brothers, česká sourozenecká skupina

Příjmení
 Alfréd Malina (1938–2018) – český fotbalista
 Andrzej Malina (* 1960) – polský zápasník
 Anna Malinová (1914–1942) – přítelkyně Jozefa Gabčíka, po atentátu na Heydricha umučená nacisty
 Frank Malina (1912–1981) – americký vynálezce
 František Malina (1890–1914) – český pilot Rakousko-uherského letectva, oběť leteckého boje
 Jaroslav Malina (rozcestník):
 Jaroslav Malina (antropolog) (* 1945) – český archeolog a antropolog
 Jaroslav Malina (skladatel) (1912–1988) – český skladatel
 Jaroslav Malina (výtvarník) (1937–2016) – český výtvarník
 Josef Malina – český houslista skupiny Cop
 Jozef Malina (1920–???) – slovenský a československý politik, poúnorový a normalizační poslanec za Stranu slovenské obrody
 Judith Malina (1926–2015) – americká herečka
 Karel Malina (1931–2015) – český rozhlasový sportovní reportér
 Libor Malina (* 1976) – český sportovec, atlet-diskař
 Luboš Malina (* 1959) – český multiinstrumentalista, zejména bandžista
 Pavel Malina – český kytarista
 Petr Malina (* 1976) – český malíř
 Stanislav Malina (1926–1964) – český motocyklový závodník
 Zdeněk Malina (* 1944) – český a československý politik OF a ODS z Blatné, poslanec FS po sametové revoluci

Související články 
 Malinová

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení